Дворко́вич — еврейская матронимическая фамилия, образованная от женского имени Дворка (уменьшительной формы имени Двойра). Известные носители:

 Дворкович, Аркадий Владимирович (род. 1972) — российский государственный деятель, экономист, сын В. Я. Дворковича.
 Дворкович, Александр Викторович (род. 1967) — российский физик и специалист по информационным технологиям, сын В. П. Дворковича.
 Дворкович, Виктор Павлович (1938—2020) — советский и российский учёный в области обработки изображений, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Дворкович, Владимир Яковлевич (1937—2005) — советский и российский шахматный деятель.